Giorgio Odling – calciatore italiano
 William Odling – chimico inglese